Kurkiewicz ist der Nachname folgender Personen:

 Ludvik Kurkiewicz, polnischer Klarinettist und Komponist
 Sławomir Kurkiewicz (* 1975), polnischer Jazzmusiker